Padre Hurtado puede referirse a:

 el Santo católico chileno Alberto Hurtado Cruchaga;
 la comuna Padre Hurtado ubicada en la Provincia de Talagante de Chile;
 el Parque Padre Hurtado, antes llamado Parque Intercomunal de La Reina, ubicado en Santiago de Chile;
 la Avenida Padre Hurtado en las comunas de Vitacura, Las Condes y La Reina, en Santiago de Chile;
 la Universidad Alberto Hurtado, universidad chilena conocida también como Universidad Padre Hurtado.